Reaper (von engl. , ‚ernten‘; oft in der Bedeutung des Sensenmanns) steht für:

 Reaper (Band), deutsche Band
 Reaper, Balkenmäher von Cyrus McCormick
 Reaper, ein hilfreicher Netzwerkwurm
 Reaper – Ein teuflischer Job, US-amerikanische Fernsehserie (2007–2009)
 MQ-9 Reaper, US-amerikanische Drohne, siehe General Atomics MQ-9
 HMS Reaper (D82), britischer Geleitflugzeugträger der Bogue-Klasse

REAPER steht als Abkürzung für:

 REAPER (Rapid Environment for Audio Prototyping and Efficient Recording), Software zur Musikproduktion

Siehe auch:
 USS Reaper

REAPER